Sezóna 1995/1996 byla 21. sezonou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Luleå HF. Poslední dva týmy první fáze hrály baráž o udržení proti nejlepším celkům druhé ligy.

První fáze

Druhá fáze

Play off

Čtvrtfinále 
Týmy z prvních čtyř pozic si svého soupeře pro čtvrtfinále mohly vybrat. Jako první volil vítěz základní části a na výběr byly týmy z 5. - 8. pozice.

 Luleå HF - Malmö IF 3:2 (2:3 P, 4:2, 3:0, 1:4, 9:2)
 Västra Frölunda - Leksands IF 3:2 (5:4 P, 1:4, 5:3, 1:2, 2:1)
 Färjestads BK - Djurgårdens IF 3:1 (4:1, 4:3 P, 1:3, 1:0)
 HV 71 Jönköping - MODO Hockey 1:3 (3:2, 3:4, 2:3, 3:7)

Semifinále 
 Luleå HF - Färjestads BK 3:1 (3:0, 2:1, 1:4, 6:2)
 Västra Frölunda - MODO Hockey 3:1 (8:1, 2:3, 3:2, 2:1 P)

Finále 
 Luleå HF - Västra Frölunda 3:1 (7:1, 2:6, 3:2, 3:2)

Lední hokej v roce 1995
Lední hokej v roce 1996
1995/1996
Sport ve Švédsku v roce 1995
Sport ve Švédsku v roce 1996